Giuseppe Bommarito – carabiniere italiano, medaglia d'oro al valor civile
 Giuseppe Bommarito – velocista italiano alle Olimpiadi di Roma nel 1960
 Luigi Bommarito – arcivescovo cattolico italiano